Басанов — фамилия.

Известные носители 
 Басанов, Батор Манджиевич (1911 — 1982) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Басанов, Владимир Манцынович (род. 1948) — председатель Верховного совета Республики Калмыкия. Советник посла РФ в Монголии.
 Басанов, Бато (1996 — 2022) — младший сержант вооружённых сил РФ, чемпион по танковому биатлону, участник Российско-украинской войны.